Луцык — фамилия.

 Луцык, Владимир Фёдорович (1857—1909) — галицко-русский общественный деятель, русский писатель.
 Луцык, Николай Александрович (1912—1998) — советский и украинский мастер резьбы по дереву.